Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 1992, и заняла 9-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года
Спорт в Канаде в 1992 году